Я́коб Бе́ндикс Уд По́ульсен (; 7 июля 1983, Варде, Дания) — датский футболист, выступал на позиции полузащитника. Играл за сборную Дании.

Клубная карьера 
Поульсен начал свою карьеру в датском клубе «Эсбьерг», за который он отыграл 4 года. Затем, в возрасте 22 лет, он перешёл в нидерландский «Херенвен», заключив с ним контракт на 3,5 года. Однако не сумев закрепится в основном составе, Поульсен, отыграв за «Херенвен» лишь 2,5 сезона, в 2008 году возвратился в Данию. В Дании он стал игроком основного состава клуба «Орхус», играя в котором был признан лучшим игроком датской Суперлиги в 2009 году. В январе 2010 года Поульсен был близок к переходу в «Лацио», однако он отказался менять клуб до чемпионата мира. В августе 2010 года стал игроком «Мидтъюлланна».

В июне 2012 года Поульсен перешёл во французский «Монако», заключив с монегасками трёхлетний контракт.

Вернулся в Мидтъюлланн в сезоне 2013/14. Выступал в клубе до 2018/19, в статусе капитана команды.

После 5 лет в Мидтъюлланне уехал доигрывать в Австралию, где, спустя год, завершил карьеру.

Карьера в сборной 
Дебют Поульсена в сборной произошёл 11 февраля 2009 года в матче со сборной Греции. Всего на сегодняшний момент в составе сборной Поульсен провёл 13 матчей, в которых забил 1 гол. Поульсен попал в заявку сборной Дании на чемпионат мира 2010.

Достижения 
  «Монако»
 Чемпион Второй лиги Франции: 2012/13

  «Мидтьюлланн»
 Чемпион Дании (2): 2014/15, 2017/18
 Обладатель Кубка Дании: 2018/19
 Игрок года в Суперлиге Дании: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте датской сборной
 Профиль на Voetbal International
 Статистика в чемпионате Дании
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Монако»